Cmentarz komunalny w Pruszkowie tzw. cmentarz na Gąsinie
 Cmentarz parafii pw. św. Kazimierza w Pruszkowie tzw. cmentarz pruszkowski 
 Cmentarz żydowski w Pruszkowie
 Cmentarz w Tworkach tzw. cmentarz tworkowski 
 Cmentarz żbikowski (cmentarz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Piastowie)